Triegel ist der Name oder Familienname folgender Personen:

 Triegel von Gemmingen († 1384/1385), deutscher Reichsritter
 Michael Triegel (* 1968), deutscher Maler und Grafiker